Carbo kan syfta på:

 AB Carbo – ett tidigare företag i byn Grötingen vid Grötingen (järnvägsstation) i Revsunds socken
 Carbó –  en kommun i Mexiko